Име Стив Ервин се може односити на:
 Стив Ервин (ТВ-водитељ и природњак)
 Стив Ервин (архитекта), канадски архитекта
 Стив Ервин (фудбалер), енглески фудбалер